Brendan může být 

 Brendan (jméno) – mužské jméno irského původu
 svatý Brendan, též sv. Brendan Mořeplavec († 577 nebo 583) – irský kněz, mnich, opat a světec
 Brendan z Birru († kolem 573) – irský mnich, opat a světec